

Цар-Калоян () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Куклен.
 Цар-Калоян () — місто в Разградській області. Входить до складу общини Цар-Калоян.
 Цар-Калоян () — община в Разградській області.